Dit is een lijst van planetoïden 22901-23000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (22901) Ivanbella || 1999 TY15|| 12 oktober 1999 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (22902) - || 1999 TH17|| 15 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (22903) - || 1999 TU18|| 14 oktober 1999 || S. Donati
|-
| (22904) - || 1999 TL19|| 9 oktober 1999 || F. Uto
|-
| (22905) Liciniotoso || 1999 TO19|| 14 oktober 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (22906) - || 1999 TQ25|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22907) - || 1999 TL26|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22908) - || 1999 TK27|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22909) - || 1999 TJ28|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22910) - || 1999 TM30|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22911) - || 1999 TX30|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22912) - || 1999 TF31|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22913) - || 1999 TO32|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22914) - || 1999 TU36|| 13 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (22915) - || 1999 TA40|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (22916) - || 1999 TX40|| 5 oktober 1999 || CSS
|-
| (22917) - || 1999 TA77|| 10 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (22918) - || 1999 TZ80|| 11 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (22919) - || 1999 TR91|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22920) - || 1999 TF94|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22921) - || 1999 TG95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22922) - || 1999 TF97|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22923) - || 1999 TM97|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22924) - || 1999 TH101|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22925) - || 1999 TH104|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22926) - || 1999 TK106|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22927) - || 1999 TW110|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22928) - || 1999 TS111|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22929) - || 1999 TL126|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22930) - || 1999 TN128|| 5 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22931) - || 1999 TB132|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22932) - || 1999 TU136|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22933) - || 1999 TZ141|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22934) - || 1999 TN155|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22935) - || 1999 TO155|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22936) - || 1999 TR172|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22937) - || 1999 TZ172|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22938) - || 1999 TS173|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22939) - || 1999 TU173|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22940) - || 1999 TF178|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22941) - || 1999 TG194|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22942) - || 1999 TZ205|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22943) - || 1999 TV209|| 14 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22944) - || 1999 TB216|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22945) - || 1999 TY216|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22946) - || 1999 TH218|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22947) - || 1999 TW218|| 15 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22948) - || 1999 TR222|| 2 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (22949) - || 1999 TH238|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (22950) - || 1999 TO241|| 4 oktober 1999 || CSS
|-
| (22951) - || 1999 TA243|| 4 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (22952) - || 1999 TF243|| 5 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (22953) - || 1999 TW245|| 7 oktober 1999 || CSS
|-
| (22954) - || 1999 TU248|| 8 oktober 1999 || CSS
|-
| (22955) - || 1999 TH251|| 7 oktober 1999 || CSS
|-
| (22956) - || 1999 TK253|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22957) - || 1999 TR270|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22958) - || 1999 TC288|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22959) - || 1999 UY1|| 16 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (22960) - || 1999 UE4|| 27 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (22961) - || 1999 UM14|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (22962) - || 1999 UH15|| 29 oktober 1999 || CSS
|-
| (22963) - || 1999 UN24|| 28 oktober 1999 || CSS
|-
| (22964) - || 1999 UV28|| 31 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (22965) - || 1999 UX40|| 16 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (22966) - || 1999 UM45|| 31 oktober 1999 || CSS
|-
| (22967) - || 1999 VK4|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (22968) - || 1999 VB5|| 5 november 1999 || K. Korlević
|-
| (22969) - || 1999 VD6|| 5 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (22970) - || 1999 VT8|| 8 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (22971) - || 1999 VY8|| 9 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (22972) - || 1999 VR12|| 11 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (22973) - || 1999 VW16|| 2 november 1999 || Spacewatch
|-
| (22974) - || 1999 VN21|| 12 november 1999 || K. Korlević
|-
| (22975) - || 1999 VR23|| 14 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (22976) - || 1999 VY23|| 13 november 1999 || F. Uto
|-
| (22977) - || 1999 VF24|| 15 november 1999 || C. W. Juels
|-
| (22978) Nyrölä || 1999 VO24|| 14 november 1999 || Nyrölä
|-
| (22979) - || 1999 VG25|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (22980) - || 1999 VL27|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (22981) - || 1999 VN30|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (22982) - || 1999 VB31|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (22983) - || 1999 VY34|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (22984) - || 1999 VP36|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (22985) - || 1999 VY48|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (22986) - || 1999 VX50|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (22987) - || 1999 VO53|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22988) - || 1999 VN58|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22989) - || 1999 VY61|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22990) - || 1999 VA62|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22991) - || 1999 VX62|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22992) - || 1999 VR65|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22993) - || 1999 VX65|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22994) - || 1999 VH66|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22995) - || 1999 VM67|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22996) - || 1999 VP70|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22997) - || 1999 VT70|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22998) - || 1999 VY70|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (22999) - || 1999 VS81|| 5 november 1999 || LINEAR
|-
| (23000) - || 1999 VU87|| 7 november 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten